Il singolare del torneo di tennis Pavlov Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Aljaksandra Sasnovič che ha battuto in finale Ljudmyla Kičenok 6-0, 7-64.

Teste di serie 

 Kateryna Kozlova (semifinali)
 Paula Kania (quarti di finale)
 Ekaterina Byčkova (primo turno)
 Margarita Gasparjan (quarti di finale)

 Ljudmyla Kičenok (finale)
 Tadeja Majerič (primo turno)
 Valentina Ivachnenko (primo turno)
 Nadežda Kičenok (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pavlov Cup 2012